Cybaeus rarispinosus est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Cybaeidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique des Tsu-shima au Japon.

Publication originale 
 Yaginuma & Nishikawa, 1970 : Faunal survey of spiders in the Tsushima islands, supporting area of JIBP-CT (including a description of a new species of Cybaeus). Literary Department Review, Otemon Gakuin University, Osaka, , .

Liens externes

Notes et références 

Cybaeidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Japon